Драговиштица:
 Драговиштица — река в Болгарии и Сербии, приток Струмы
 село в Болгарии:
 Драговиштица — в Кюстендилской области;
 Драговиштица — в Софийской области.